Table des caractères Unicode U+0900 à U+097F (2 304 à 2 431 en décimal).

Dévanâgarî (Unicode 1.1 à 7.0) 
Utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire (abugida) dévanâgarî de nombreuses langues de l’Inde, dont l’hindi moderne et le sanskrit traditionnel. Permet aussi la transcription des autres écritures indiennes anciennes ou modernes, historiquement basées aussi sur l’abugida brâhmî et prend en charge, avec quelques adaptations modernes, la transcription des autres langues.

Les caractères U+0900 à U+0903, U+93A à U+093C, U+093E à U+094F, U+0951 à U+0957, U+0962 et U+0963 sont des signes diacritiques, présentés ici combinés avec la lettre dévanâgarî ka « क » (U+0915). Suivant les cas, les diacritiques se placent au-dessus, en dessous, à droite ou à gauche de la lettre. Avec d’autre lettres, ils peuvent former des ligatures ou complètement modifier l’apparence de la lettre de base (cas non figurés dans la table ici).

Les signes de ponctuation U+0964 et U+0965 (danda et double danda) sont également unifiés et utilisés avec les autres abugidas brahmiques indiens.

Note : normalement les diacritiques voyelles U+093F et U+94E doivent impérativement apparaître à gauche de la consonne de base, et non à sa droite (sinon cela causerait des problèmes sérieux d’interprétation du texte à la lecture).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 7.0

Voir aussi

Liens externes 
   Devanagari, tableau sur le site Unicode.
   Dévanâgarî, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00090